

Cinema 
Undefeated – film per la televisione del 2003
Undefeated – film documentario del 2011

Musica 
Undefeated – singolo dei Def Leppard del 2011
Undefeated – singolo di Jason Derulo del 2012
Undefeated – album di Secondhand Serenade del 2014